CPO, sigle composé des trois lettres C, P et O, peut désigner :
 , un groupe de rap édité par Ruthless Records ;
 Cambarellus patzcuarensis sp. Orange, une écrevisse naine du Mexique ;
 Complete Partial Order (en français, ordre partiel complet) ;
 Conseil des prélèvements obligatoires, institution associée à la Cour des comptes française ;
 CPO (où CPO signifie Classic Produktion Osnabrück), un label de musique classique ;
 cotisation professionnelle obligatoire, un dispositif du Ministère de l'agriculture français ;
 Convention pluriannuelle d'objectifs, convention mise en place par une circulaire du  (voir Circulaire du  relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément), c'est une convention, entre l'administration (collectivité territoriale) et une association, prévoyant une mise en place de subventions annuelles.
Certified Pool Operator, programme de certification offerte par la National Pool Safety Foundation (NSPF).

CPO est un code qui désigner :
 Aéroport du désert de l'Atacama, au Chili, selon la liste des codes AITA des aéroports.

cPo est une abréviation qui peut désigner :
 centipoise, ancienne unité de viscosité dynamique.

Code IATA des aéroports